Rózsa Ferenc (1906–1942) kommunista, politikus, újságíró, építő mérnök
 Rózsa Ferenc (1926–1991) gépészmérnök, szakíró